Mollberg ist die Bezeichnung

 des Ortsteils Mollberg der Gemeinde Wiefelstede in Niedersachsen

und der Nachname 

 des finnischen Dokumentarfilmers Eira Mollberg (* 1957),
 des finnischen Filmregisseurs Rauni Mollberg (1929–2007).
Siehe auch:
 Molberg